Медососовые  — семейство воробьиных птиц. Объединяет большую группу древесных птиц, питающихся главным образом нектаром и фруктами.

Описание 
Это главным образом темноокрашенные птицы с преобладанием серых, зеленоватых и бурых тонов в оперении, иногда полосатые или с пятнами. Только представители рода Myzomela окрашены контрастно. Самцы от самок не отличаются.

Размеры их мелкий или средний. Телосложение стройное, голова небольшая, ноги средней длины. Большинство видов имеют в длину 10—15 см, лишь немногие — 20—30 см.

У представителей семейства медососовых длинный, узкий и слегка искривлённый клюв, позволяющий питаться насекомыми. Их характерной особенностью является вытянутый язык.

Ареал 
Медососы распространены в Австралии, Новой Зеландии, Новой Гвинее, на Больших и Малых Зондских островах, на островах Тихого океана, вплоть до Гавайских островов.

Питание 
Семейство медососовых включает птиц с очень разным рационом, к нему относятся виды, представители которых питаются нектаром, фруктами или насекомыми. Часто птицы комбинируют диету и включают в неё как нектар, так и насекомых.

Систематика 
Традиционно семейство медососовых объединяют с нектарницевыми (Nectariniidae), белоглазковыми (Zosteropidae) и другими птицами, питающимися нектаром. На основе молекулярных исследований медососовые были объединены с радужными птицами (Pardalotidae), шипоклювковыми (Acanthizidae), щетинкоклювками (Dasyornithidae) и Maluridae в австралопапуанскую кладу.

Классификация 
Впервые представителей семейства попытался систематизировать немецкий орнитолог Ганс Фридрих Гадов в 9-м томе «Catalogue of the Birds in the British Museum» («Каталог птиц Британского музея») в 1884 году. Он выделял три подсемейства: Myzomelinae (роды Myzomela и Acanthorhynchus), Meliphaginae (по Гадову — 20 родов) и Zosteropinae (современное семейство Zosteropidae, а также роды Melithreptus и Plectorhyncha). В 1967 году датский орнитолог Финн Саломонсен предложил классификацию, которая включала 39 родов, а в 1979 году немецкий орнитолог Ганс Эдмунд Волтерс (Hans Edmund Wolters) предложил классификацию, которая включала 49 родов. В 1975 году австралийский орнитолог Ричард Шодд предположил, что обитающие в холодных влажных лесах Новой Гвинеи Melidectes, Pycnopygius и Ptiloprora являются более древними. Представители семейства развивались из них по двум линиям, одной из которых принадлежат роды с более крупными птицами Melidectes, Pycnopygius, Anthochaera, Philemon, Acanthagenys, Entomyzon, Manorina, Meliphaga, Lichenostomus, Melithreptus, а другой — роды с более мелкими птицами Ptiloprora, Phylidonyris, Acanthorhynchus, Certhionyx, Conopophila, Lichmera, зачастую обладающие тонким загнутым клювом. Шодд затруднился классифицировать представителей родов Timeliopsis, Glycichaera, Melilestes, Myzomela.

В 2004 году Driskell A. C. и Christidis L. опубликовали исследование медососовых, в котором предложили сформировать роды в пять групп (assemblage):
 Первая группа включает род Acanthorhynchus, который является сестринским ко всему остальному семейству, обитает на юге и на западе Австралии и заметно отличается от остальных видов. Это самая малочисленная группа.
 Вторая группа включает роды Pycnopygius, Certhionyx, Prosthemadera, Anthornis, Meliphaga, Lichenostomus, Guadalcanaria, Oreornis, Purnella, Melidectes, Meliarchus, Acanthagenys, Manorina, Melithreptus, Anthochaera является самой многочисленной группой с ареалом от Новой Гвинеи и Новой Зеландии до засушливых регионов Австралии. Возможно, в эту группу следует внести меланезийские и полинезийские роды, молекулярный анализ которых на тот момент ещё не проводился.
 Третья группа включает роды Ramsayornis, Conopophila, Timeliopsis, Melilestes, Melipotes, Macgregoria, Epthianura, Ashbyia. Это следующая по размерам группа после первой. Последние два рода ранее рассматривались в составе отдельного семейства Epthianuridae. К третьей группе они были отнесены уже после оригинального исследования Driskell A. C. и Christidis L.
 Четвёртая группа включает роды Myzomela. Sugomel, Gliciphila, Glycichaera, Ptiloprora.

На апрель 2020 года в семейство включают 55 родов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее в состав семейства включали род Notiomystis, выделенный в семейство Notiomystidae, а также изчезнувшие роды Chaetoptila и Moho, выделенные в семейство Mohoidae.

См. также 

 Жёлто-пёстрый медосос
 Желтогорлый медосос
 Крикливый филемон
 Медосос-колокольчик
 Охристогрудый медосос
 Xanthotis polygrammus

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
Семейства птиц